Вятка може да се отнася за някое от следните понятия.

Топоними 
 Вятка – предишно име (1374-1457, 1781-1934) на град Киров, Русия
 Вятка – река в Русия, десен приток на р. Кама (приток на Волга)
 Вятка – река в Русия (Сибир), приток на Енисей
 Вятка – река в Русия в басейна на Долна Волга
 Вятка – 3 села в Русия

Други 
 „Вятка“ – марка мотопеди (скутери/моторолери) от Русия (1957-1966)
 „Вятка“ – федерален път в Русия (Чебоксари – Йошкар-Ола – Киров – Сиктивкар)
 „Вятка“ – фирмен пътнически влак в Русия между Киров и Москва
 „Вятка“ – име на ФК „Динамо“, Киров от 1993 до 1998 г.
 „Вятка-автомат“ – марка перални машини от Киров, Русия